3 miejscowości w Polsce: 
 Krokowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo 
 Krokowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Jeziorany
 Krokowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Świeszyno

Zobacz też: Krokowa